La Tigre di Tippu (tippoo o tipoo) è un particolare carillon, esempio dell'importanza che la tigre ha per il popolo indiano, raffigura una tigre che uccide un soldato inglese, chiaro simbolo della vittoria dei popoli indiani contro l'impero coloniale britannico.

Creato per il Sultano di Tipu nel 1790, è attualmente esposta al Victoria and Albert Museum a Londra.

Note

Voci correlate 
 Tigre
 Colonialismo
 India

Altri progetti 

Idiofoni a pizzico
Opere nel Victoria and Albert Museum
Storia dell'India